Eremosinàcia (Eremosynaceae) és una família de plantes amb flor.

En el sistema de classificació filogenètic APG II aquesta família no està assignada a cap ordre en concret i resta ubicada en el clade Euasterid II

En el sistema Cronquist s'ubica en l'ordre de les Rosales

La família de les eremosinàcies conté un sol gènere Eremosyne i una única espècie: Eremosyne pectinata.

La distribució de les espècies d'aquesta família és al sud-oest d'Austràlia sota clima temperat.

És una espècie herbàcia anual, amb fulles de disposició alternada i flors hermafrodites agrupades en inflorescències. Fruits en càpsula

Enllaços externs 
 Descripció de la família Eremosynaceae (en anglès)

Rosals